La Coppa della Germania Est 1988-1989 fu la trentottesima edizione della competizione.

Turno preliminare

1º turno

2º turno

Ottavi

Quarti

Semifinali

Finale

Campioni

Voci correlate 
 DFV-Supercup
 DDR-Oberliga 1988-1989

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1988
Calcio nel 1989
Coppa della Germania Est